Колинсвил има више значења:
 Колинсвил (Вирџинија)
 Колинсвил (Конектикат)
 Колинсвил (Мисисипи)
 Колинсвил (Алабама)
 Колинсвил (Илиноис)
 Колинсвил (Тексас)
 Колинсвил (Оклахома)